Bićine su naselje u sastavu Grada Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalaze se oko 1 kilometar sjeverozapadno od Skradina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 174 stanovnika.

Stanovništvo je velikom većinom hrvatsko, a tipična prezimena su: Pulić, Skorić, Paić, Vlaić i Pavasović.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Skradina